La Copa de la UEFA 1997–98 fou guanyada per l'Inter de Milà que derrotà a la final la S.S. Lazio.

Primera ronda qualificatòria 

|}

Segona ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

1997-1998
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions futbolístiques del 1998